Dörrnbach ist ein Gewässername:

 Dörrnbach (Appelbach), rechter Zufluss des Appelbachs nach der Untermühle, Gemeinde Sankt Alban, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Dörrnbach (Rodach), linker Zufluss der Rodach (zum Main) nahe Ködelberg, Markt Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern

Siehe auch:
 Dörnbach
 Dörmbach
 Dörrenbach (Begriffsklärung)
 Dürrnbach